Lohegraben ist ein Gewässername:

 Lohegraben (Seebach), rechter Zufluss der Seebach (zur Regnitz) bei Großdechsendorf, kreisfreie Stadt Erlangen, Bayern
 Lohegraben (Furtgraben), rechter Oberlauf des Furtgrabens (zur Altmühl) bei Unterhegenau, Markt Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lohegraben (Denzengraben), rechter Oberlauf des Denzengrabens (zur Wörnitz) im Römerpark Ruffenhofen bei Wittelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern; siehe Liste der Zuflüsse der Wörnitz
 Lohegraben (Gänsgraben), linker Zufluss des Gänsgrabens (zur Scheine, linker Oberlauf des Laimbachs, zum Ehebach) nahe Schnodsenbach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

-lohegraben ist ein Bestandteil von Gewässernamen:
 Brentlohegraben, rechter Oberlauf des Haselbachs (zum Hammerbach, zur Mies) bis Treppenstein, Markt Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Hänglohegraben, rechter Zufluss des Möstenbachs (als Grüner Graben zum Main-Donau-Kanal) bei Amlingstadt, Gemeinde Strullendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Müllerlohegraben, linker Zufluss der Vils bei der Grafenmühl von Aunkirchen, Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Steinlohegraben, linker Auengraben zur Weisach (zur Aisch) nach der Eselsmühle, Markt Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Lobach
 Loobach
 Lohgraben